Во́кер () — англійське та німецьке прізвище, що походить або від назви професії валяльника, яка середньоверхньонімецькою пишеться як walker у значені «валяльник тканини», або від назви посади () службовця, у чий обов'язок входили прогулянки або огляд певної частини лісу. Прізвище «Walker» першим було знайдене у Німеччині, де записи про імена датуються ХІІІ століттям. У 1253, Sigelo dictus Welkere був зареєстрований у Васенбуозі, і у 1209, Bruno Welkiner був громадянином Кельна. Англійське прізвище Вокер походить з Йоркшира.

Відомі носії

А 
 Алан Вокер (;  1997) — англо-норвезький музичний продюсер та діджей.
 Антуан Вокер (;  1976) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції важкого форварда.

Б 
 Біллі Вокер (, 1897 — 1964) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Бутч Вокер (;  1969) — американський музикант, автор пісень і продюсер.

Д 
 Данкан Вокер (; 1899—1963) — шотландський футболіст.
  (; 1781—1659) — англійський винахідник, автор винаходу сірників.
 Джон Вокер (гітарист) (;  1985) — американський гітарист, музикант, колишній басист гурту «Panic!»
 Джон Вокер (легкоатлет) (;  1952) — легкоатлет-бігун з Нової Зеландії, олімпійський чемпіон (1976).
 Джон Ернест Вокер (;  1941) — англійський хімік, нобелівський лауреат (2012).
 Джордж Вокер (шахіст) (; 1803—1879) — англійський шахіст, шаховий організатор, теоретик і літератор.
 Джуліан Вокер (; 1986) — швейцарський хокеїст, крайній нападник.
 Девід Метісон Вокер (; 1944—2001) — астронавт НАСА, здійснив 4 космічних польоти.
 Дес Вокер (;  1965) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Доусон Вокер (; 1916—1973) — шотландський футбольний тренер.

Е 
 Еллі Вокер (;  1961) — американська акторка.
 Еліс Вокер (;  1944) — американська феміністська письменниця та соціальна активістка.
 Ернесто Вокер (;  1999) — панамський футболіст, півзахисник.

І 
 Ієн Вокер (;  1971) — англійський футболіст, воротар.
 Іян Вокер (;  1970) — британський яхтсмен

К 
 Кайл Вокер (;  1990) — англійський футболіст.
 Кара Вокер (;  1969) — американська художниця.
 Кевін Вокер (;  1989) — шведський футболіст і співак ірландського походження.
 Кевін Вокер (музикант) (; 1958) — британський музикант, гітарист пост-панк-гурту «Killing Joke».
 Кемба Вокер (;  1990) — американський професіональний баскетболіст, розігруючий захисник
 Коді Б'ю Вокер (;  1988) — американський актор.
 Курт Вокер (;  1995) — ірландський боксер, призер чемпіонатів Європи серед аматорів.

Л 
 Люсі Вокер (альпіністка) (; 1836—1916) — британська альпіністка і перша жінка, яка піднялася на Матергорн.

М 
 Мадам Сі Джей Вокер (, уроджена Сара Брідлав, ; 1867—1919) — американська підприємиця і філантропка.
 Майкл Вокер (; 1944) — відставний офіцер британської армії.
 Марсі Вокер (; 1961) — американська акторка мильних опер.
 Мелейн Вокер (; 1983) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2008)
 Мері Вілліс Волкер ();  1942) — амриканська письменниця
 Мюррей Вокер (; 1923) — англійський журналіст і телекоментатор.

Н 
 Натан Вокер (; 1994) — австралійський хокеїст.
 Нікі Вокер (; 1962) — англійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ніл Вокер (; 1956) — дипломат. Координатор системи ООН в Україні, Постійний представник ПРООН в Києві (з 2014).

П 
 Пол Вокер (; 1973—2013) — американський актор.
 Пола Вокер (;  1986) — британська бобслеїстка.
 Поллі Вокер (;  1966) — британська акторка.

Р 
 Реджинальд Вокер (; 1889—1951) — південноафриканський спринтер, Олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів (1908).
 Роберт Сміт Вокер (;  1942) — американський політик-республіканець.
 Рудольф Вокер (;  1939) — тринідадський та британський актор кіно та телебачення.

С 
 Самакі Вокер (;  1976) — американський баскетболіст.
 Саммер Вокер (;  1996) — американська співачка.
 Сара Вокер (;  1988) — новозеландська велогонщиця, олімпійська медалістка (2012).
 Семюел Гамільтон Вокер (; 1817—1847) — капітан техаських рейнджерів, офіцер армій Республіки Техас та Сполучених Штатів.
 Скотт Вокер (;  1967) — американський політик.
 Стів Вокер (;  1973) — канадський хокеїст, нападник.

Т 
 Ті-Боун Вокер (; 1910—1975) — американський блюзовий гітарист, піонер електричного та джамп-блюзу.
 Том Вокер (;  1991) — британський співак і автор пісень.
 Трістан Вокер (;  1991) — канадський спортсмен саночник.

Ф 
 Френсіс Вокер (; 1809—1874) — англійський ентомолог.

Ч 
 Чет Вокер (  1940) — американський баскетболіст, форвард.

Ш 
 Шеннон Вокер (;  1965) — американська жінка-астронавт і науковець.
 Ширлі Вокер (, уроджена Роджерс, ; 1945—2006) — американська композиторка, диригентка, оркестратор і музикантка.

Примітки